Козаровка — название населённых пунктов:

Украина 
 Козаровка — село в Барском районе Винницкой области.
 Козаровка — село в Каневском районе Черкасской области.